Ein Fischerhaus ist ein von einem Fischer/einer Fischersfamilie bewohntes Haus.

Fischerhaus ist der Name von:

 Fischerhaus (Flein), Fachwerkhaus in Flein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Flensburg-Fruerlund), Putzhaus am Hafen von Flensburg, Schleswig-Holstein

 Ortschaften:
 Fischerhaus (Allensbach), Ortsteil der Gemeinde Allensbach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Boitzenburger Land), Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Fischerhaus (Briesen (Mark)), Wohnplatz der Gemeinde Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Fischerhaus (Buchenbach), Ortsteil der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Elchingen), Ortsteil der Gemeinde Elchingen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Fischerhaus (Golßen), Wohnplatz der Stadt Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Fischerhaus (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Fischerhaus Köllnitz, Wohnplatz der Stadt Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Fischerhaus (Oggelshausen), Ortsteil der Gemeinde Oggelshausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Fischerhaus (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:

 Fischerhäuser
 Fischerhäusl
 Fischerhäuschen
 Fischerhütte
 Fischershaus
 Fischhaus
 Im Fischerhaus
 Meißner Fischerhäuser
 ’t Fiskershúske